Угольница — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Угольница — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Угольница — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Угольница — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Река 
 Угольница — река в Вологодской области, приток Подлесной.